Stearn ist der Familienname folgender Personen:

 Jess Stearn (1914–2002), US-amerikanischer Journalist
 William T. Stearn (1911–2001), britischer Botaniker

Siehe auch:
 Stern (Familienname)
 Stearns
 Sterne